Мото Гран-при Франции было 4-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2009 года. Эта гонка прошла с 15 по 17 мая 2009 года на гоночной трассе Бугатти (Ле ман).

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc 

Франция